

Persone
Antonio Cesari – linguista, scrittore e letterato italiano
Bruno Cesari – scenografo italiano
Damiano Cesari – calciatore italiano
Federico Cesari – attore italiano
Fortunato Cesari – aviatore italiano
Gaetano Cesari – musicologo italiano
Graziano Cesari – opinionista sportivo ed ex-arbitro di calcio italiano
Lamberto Cesàri – matematico italiano
Lanfranco Cesari – giornalista e scrittore italiano
Leonardo Cesari – musicista italiano
Michele Cesari – attore italiano
Olen Cesari – violinista albanese
Pietro Cesari – ex calciatore italiano
Severino Cesari– giornalista e curatore editoriale italiano
Teobaldo Cesari – abate italiano
Umberto Cesari – pianista italiano
Velleda Cesari – schermitrice italiana

Altro
Cesari – insediamento della Slovenia nel comune di Capodistria
Undici Cesari – dipinti di Tiziano Vecellio
Vite dei Cesari – opera sulla biografia di dodici imperatori romani